Ел Парнасо има више значења:

 Ел Парнасо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Парнасо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику